Кома — фамилия. Известные носители:
 Марк Кома — испанский мотогонщик.
 Мэттью Кома — американский певец, композитор и автор песен.
 Эрик Кома — французский автогонщик.